Альгатосин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Ронда. Занимает площадь 20 км². Население — 937 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Historia de Algatocín

Муниципалитеты Малаги